Jensen är ett efternamn av danskt och norskt ursprung. Ursprungligen var det ett patronymikon med betydelsen "Jens son". Namnet är Danmarks vanligaste och bars 1 januari 2014 av 261 432 personer bosatta i Danmark. 

Namnet ingår i företagsnamn, se vidare nedan.

Personer med efternamnet Jensen eller Jenssen

A
 Adolf Jensen, flera personer
 Adolf Jensen (tonsättare) (1837–1879), tysk tonsättare
 Adolf Jensen (zoolog) (1866–1953), dansk zoolog
 Adolph Jensen (1866–1948), dansk statistiker
 Albert Jensen (1879–1957), svensk journalist och publicist, anarkist och syndikalist
 Alfred Jensen, flera personer
 Alfred Jensen (filolog) (1859–1921), svensk slavist och författare
 Alfred Jensen (1859–1935) (1859–1935), dansk-tysk konstnär
 Alfred Jensen (1903–1981) (1903–1981), guatemalansk-amerikansk konstnär
 Alfred Jensen (politiker) (1903–1988), dansk kommunistisk politiker
 Amanda Jenssen (född 1988), svensk sångare, musiker och låtskrivare
 Anders Thomas Jensen (född 1972), dansk manusförfattare och filmregissör
 Andrea Vagn Jensen (född 1965), dansk skådespelare
 Ane Jensen (1818–1897), dansk lärare
 Anita Jensen (född 1957), finländsk konstnär
 Anita Wold Jensen (född 1956), norsk backhoppare
 Anne Jensen (född 1950), dansk skådespelare
 Anne Grethe Jensen (född 1951), dansk ryttare
 Arthur Jensen (1923–2012), amerikansk psykolog
 Arthur Jensen (skådespelare) (1897–1981), dansk skådespelare
 Ashley Jensen (född 1969), brittisk skådespelare
 Augusta Jensen (1858–1936), svensk målare
 Axel Jensen (1932–2003), norsk författare
 Axel P. Jensen (1885–1972), dansk konstnär och formgivare

B
 Bent Jensen (född 1938), dansk historiker och samhällsdebattör
 Bjørg Eva Jensen(född 1960), norsk skridskoåkare
 Björn Jensen (1923–2014), svensk journalist som spionerade för Östtyskland

C
 Carl Jóhan Jensen (född 1957), färöisk författare
 Carl Henrik Jensen-Carlén (1888–1957), svensk karikatyrtecknare, målare och reklamman
 Carl P. Jensen (1906–1987), dansk politiker, socialdemokrat
 Caroline L. Jensen (född 1978), svensk romanförfattare
 Caroline Schytte Jensen (1848–1935), norsk kompositör och sångtextförfattare, barnviseskapare
 Carsten Jensen (född 1952), dansk författare och journalist
 Charles Jensen (1885–1920), dansk gymnast
 Christian Albrecht Jensen (1792–1870), dansk porträttmålare
 Christian Axel Jensen (1878–1952), dansk konsthistoriker
 Christine Bøe Jensen (född 1975), norsk fotbollsspelare
 Claus Jensen (född 1977), dansk fotbollsspelare
 Cleo Jensen (1921–2006), dansk skådespelare och författare

D
 Daniel Jensen (född 1979), dansk fotbollsspelare
 Derrick Jensen (född 1960), amerikansk författare och miljöaktivist
 Dorte Jensen (född 1972), dansk seglare

E
 Egon Jensen (1922–1985), dansk socialdemokratisk politiker
 Elwood Jensen (1920–2012), amerikansk kemist
 Emil Jensen (född 1974), svensk musiker/artist
 Erik Jensen (1908–1986), svensk konstnär
 Emil Jensen (fotbollsspelare) (född 1979), svensk fotbollsspelare
 Erling Jensen (1919–2000), dansk socialdemokratisk politiker

F
 Fanny Jensen (1890–1969), dansk socialdemokratisk politiker
 Frank Jensen (född 1961), dansk socialdemokratisk politiker
 Frederik Jensen (1863–1934), dansk skådespelare
 Fredrik Jensen (född 1985), svensk fotbollsspelare
 Fredrik Jensen (fotbollsspelare född 1997), finländsk fotbollsspelare
 Fredrik Jensen (ishockeyspelare) (född 1975), svensk ishockeymålvakt
 Fredrik Oldrup Jensen (född 1993), norsk fotbollsspelare

G
 Geir Jenssen (född 1962), norsk musiker
 Georg Jensen (1866–1935), dansk silversmed och formgivare
 Gunilla Jensen (född 1945), svensk manusförfattare och dramaturg
 Gunnar Jensen (1863–1948), dansk medaljgravör och skulptör
 Gustav Jensen (1845–1922), norsk präst
 Gösta Jensen (1920–1988), svensk sångare

H
 Hans Peter Jensen (1818–1895), dansk läkare
 Harald Jensen (1851–1925), dansk politiker, socialdemokrat
 Harry Jensen (1911–1980), dansk kompositör, pianist och kapellmästare känd som "Bror Kalle"
 Harry August Jensen (1883–1955), dansk-amerikansk illusionist
 Henning Jensen, flera personer
 Henning Jensen (fotbollsspelare) (1949–2017), dansk fotbollsspelare
 Henning Jensen (författare) (1838–1929), dansk författare och politiker
 Henning Jensen (skådespelare) (född 1943), dansk skådespelare
 Henning Munk Jensen, dansk fotbollsspelare
 Hjalmar Jensen (1865–1948), dansk botaniker
 Holger Jensen (trädgårdsmästare) (1881–1954), trädgårdsmästare och växtförädlare
 Holger Jensen (1918–2004), dansk arkitekt

I
 Iain Jensen (född 1988), australisk tävlingsseglare
 Ivan Jensen (1922–2009), dansk fotbollsspelare
 Ingeborg Jensen (1884–1946), norsk målare

J
 J. Hans D. Jensen (1907–1973), tysk fysiker och nobelpristagare
 Jack Majgaard Jensen (född 1973), dansk fotbollstränare
 Jacob Jensen (1926–2015), dansk industridesigner
 Jane Jensen (född 1963), amerikansk speldesigner och författare
 Jenny Jenssen (född 1964), norsk sångare i dansband
 Jens Jensen (fackföreningsman) (1859–1928), dansk fackföreningsman och politiker, socialdemokrat
 Jens Jensen-Sønderup (1862–1949), dansk politiker
 Jens Kristian Jensen (1885–1956), dansk gymnast
 Jens Per Jensen (1913–1992), norsk arkitekt och konservator
 Jens S. Jensen (född 1946), svensk författare och fotograf
 Jesper Jensen, flera personer
 Jesper Jensen (författare) (1931–2009), dansk psykolog och författare
 Jesper Jensen (ishockeyspelare född 1987), dansk ishockeyspelare
 Jesper Jensen (ishockeyspelare född 1991), dansk ishockeyspelare
 Jesper Jensen (handbollsspelare född 2000)
 Joakim Jensen (född 1974), svensk fotbollsspelare
 Johan Jensen (1859–1925), dansk ingenjör och matematiker
 Johannes Jensen (1881–1917), norsk friidrottare
 Johannes V. Jensen (1873–1950), dansk författare, nobelpristagare
 John Jensen (född 1965), dansk fotbollsspelare
 Johnny Jensen (född 1972), norsk handbollsspelare och tränare
 Jorgen Jensen (1895–1966), dansk silversmed
 Jørgen Jensen (1920–1987), dansk fackföreningsledare och politiker, kommunist
 Jørn Jensen (född 1946), dansk barnboksförfattare och återberättare av lättläst litteratur

K
 Kaj Jensen (1924–2000), dansk-svensk konstnär
 Karin Jensen (1866–1928), översättare
 Kasper Jensen (född 1982), dansk fotbollsspelare
 Kim Holst Jensen (född 1964), dansk arkitekt
 Knud Enemark Jensen (1936–1960), dansk tävlingscyklist
 Kristian Jensen (född 1971), dansk politiker från partiet Venstre
 Kristine Jensen (född 1956), dansk arkitekt
 Kirstine Ladefoged Jensen (1907–1964), dansk läkare och politiker för Venstre
 Kurt Villads Jensen (född 1957), dansk historiker

L
 Lars P. Jensen (1909–1986), dansk socialdemokratisk politiker
 Larsen Jensen (född 1985), amerikansk simmare
 Lauritz Jensen (1859–1935), dansk skulptör
 Leif Jenssen (född 1948), norsk tyngdlyftare
 Lene Crone Jensen (född 1965), dansk museichef
 Leslie Jensen (1892–1964), amerikansk republikansk politiker, guvernör i South Dakota
 Linn Siri Jensen (född 1961), dansk handbollsmålvakt och tränare
 Louis Jensen (1943–2021), dansk författare
 Louis Jensen (musiker) (1882–1955), dansk violoncellist
 Ludvig Irgens-Jensen (1894–1969), norsk kompositör
 Luke Jensen (född 1966), amerikansk tennisspelare

M
 Marcus Jensen (född 1972), amerikansk basebollspelare
 Marit Økern Jensen (född 1938), norsk orienterare
 Marlene Jensen (född 1971), dansk handbpllspelare
 Martin Jensen (1881–1963), svensk järnvägstjänsteman och socialdemokratisk politiker
 Martin Jensen (DJ) (född 1991), dansk diskjockey och musikproducent
 Merrill Jensen (1905–1980), amerikansk historiker
 Mike Jensen (född 1988), dansk fotbollsspelare
 Mikkel Jensen (född 1977), dansk fotbollsspelare
 Mogens Jensen (född 1963), dansk politiker, socialdemokrat
 Morgan Jensen (född 1963), svensk gitarrist, kompositör och manusförfattare
 Morten Jensen (född 1982), dansk friidrottare, kortdistans och längdhopp
 Morten Uhrskov Jensen (född 1964), dansk historiker, gymnasielärare och politiker i Dansk samling

N
 Nick Jensen (född 1990), amerikansk ishockeyspelare
 Niclas Jensen (född 1974), dansk fotbollsspelare
 Nicklas Jensen (född 1993), dansk ishockeyspelare
 Niels Jensen (född 1964), svensk musiker/artist
 Niels Jensen (Bild) (död 1379), dansk ärkebiskop
 Niels Peder Jensen (1830–1918), dansk militär och författare
 Niels Peter Jensen (1802–1846), dansk musiker

O
 Olaf Scheveland Jensen (1847–1887), norsk naturforskare
 Olav Christopher Jenssen (född 1954), norsk fotbollsspelare, målare och skulptör
 Ole Jensen (född 1958), dansk keramiker och formgivare
 Ole Vig Jensen (1936–2016), dansk politiker från radikale venstre, statsråd
 Oscar Jensen (född 1982), svensk handbollsmålvakt
 Otto Jensen (1856–1918), norsk biskop
 Ove Jensen (1898–1944), svensk jordbrukare och företagare

P
 Patrik Jensen, gitarrist och låtskrivare
 Peder Jensen (Galen)(död 1355), ärkebiskop i Lund
 Peder Jensen (konstnär) (1892–1977), svensk skulptör
 Peder Jensen (ärkebiskop 1390-1391), biskop i Lund
 Per Jensen (född 1956), dansk etolog, verksam i Sverige
 Per Möller Jensen, dansk trumslagare
 Peter Jensen (1861–1936), tysk assyriolog
 Peter Andreas Jensen (1812–1867), norsk präst och författare
 Peter Boysen Jensen (1883–1959), dansk växtfysiolog
 Ploypailin Mahidol Jensen (född 1981), thailändsk-amerikansk medlem av den thailändska kungafamiljen
 Poul Jensen (aktiv 1967–1969), dansk astronom
 Poul Jensen (fotbollsspelare) (1934 –2000), dansk fotbollsspelare
 Poul Richard Høj Jensen (född 1944), dansk seglare

R
 Rafael Jensen (född 1963), dansk bergsbestigare
 Richard Jensen (1883–1935), dansk dansare och skådespelare
 Ruben Yttergård Jenssen (född 1988), norsk fotbollsspelare

S
 Simon Jensen (född 1973), dansk musiker, kompositör och författare
 Siv Jensen (född 1969), norsk politiker, ledare för fremskrittspartiet
 Steen Krarup Jensen (född 1950), dansk poet, skulptör och samhällskritiker
 Steve Jensen (född 1955), amerikansk ishockeyspelare och tränare
 Søren Alfred Jensen (1891–1978), danskl gymnast
 Sören Georg Jensen  (1917–1982), dansk silversmed och skulptör

T
 Ted Jensen, amerikansk ljudtekniker
 Theodor Jensen (född 1974), svensk musiker
 Thit Jensen (1876–1957), dansk författare
 Tine Jensen (född 1957), norsk psykolog
 Tomas Villum Jensen (född 1971), dansk skådespelare
 Tommy Jensen (född 1970), svensk författtare, musiker och företagsekonom
 Tove Jensen (född 1958), svensk porrskådespelare
 Trine Jensen (född 1980), dansk handbollsspelare

U
 Ulf Jensen-Carlén (1926–2008), svensk kompositör och sångtextförfattare
 Uwe Max Jensen (född 1972), dansk performancekonstnär och skribent

V
 Viggo Jensen (1874–1930), dansk idrottsman, tyngdlyftare och skytt
 Viggo Jensen (fotbollsspelare) (född 1947), dansk fotbollsspelare och tränare

W
 Waldemar Jensen (1915–2009), finländsk kemiingenjör och företagsledare

Å
 Åke Jensen (1912–1993), svensk skådespelare

Källor

Danska efternamn
Norska efternamn
he:ינסן